1226 км, 1226-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 659141.
 1226 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 476037.